Chokkejnyj Klub Lada Togliatti, squadra di Hockey su ghiaccio russa, precedentemente nota con questo nome.
Futbol'nyj Klub Lada Tol'jatti, società calcistica russa, precedentemente nota con questo nome.